Толстова — женская форма русской фамилии , а также топоним.
 Толстова, Лада Сергеевна (1927—1991) — советский историк, этнограф
 Толстова, Мария Ильинична (1918—2004) — советская военная лётчица, участница Великой Отечественной войны.
 Толстова, Юлиана Николаевна (род. 1942) — доктор социологических наук, профессор, ведущий российский исследователь в области методов анализа социологических данных.